Weiden peut faire référence à :
 Weiden, commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Weiden i.d.OPf., ville de Bavière, Allemagne ;
 Weiden am See, bourg du Burgenland, Autriche ;
 Weiden an der March, commune de Basse-Autriche ;
 Weiden bei Rechnitz, commune du Burgenland, Autriche ;
 l'île Weiden (Île aux Saules en français), une île de l'Isar à Munich, Allemagne.

 David Heska Wanbli Weiden (1973-), romancier américain, auteur de roman policier.

Homonymie de toponyme